NTA kan syfta på: 

 Nettoarea, NTA – en byggnadsterm för ett våningsplans area
 Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) – ett skolutvecklingsprogram